Група C на Евро 2016 започва на 12 юни 2016 г. и завършва на 21 юни 2016 г. Групата се състои от , ,  и .

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Първи кръг

Полша срещу Северна Ирландия

Германия срещу Северна Украйна

Втори кръг

Украйна срещу Северна Ирландия

Германия срещу Полша

Трети кръг

Украйна срещу Полша

Северна Ирландия срещу Германия

Източници

Външни препратки 
 Евро 2016 – Група C

Г